Ljubovo est un toponyme qui peut désigner :
Ljubovo, un village de Bosnie-Herzégovine situé sur le territoire de la Ville de Trebinje et dans la République serbe de Bosnie ;
Lubovë/Ljubovo, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) d'Istog/Istok et dans le district de Pejë/Peć.